Juhamatti (настоящее имя Юсси Матиас Мякеля, родился 11 марта 1950 года, в г. Лехтимяки, Финляндия) — финский певец, пик карьеры которого пришелся на 80-е годы 20-го века. Обладатель 4-х золотых дисков. Автор песни «Volga» (финской «версии» песни Moskau группы Dschinghis Khan).

Первый альбом, Fanny Fanny, записан на студии CBS в 1977 году.
Из альбомов так же известны: Rakkaudella — 14 suosituinta sävelmää (записан в 1982 году), Voitko unohtaa (1983), Niin paljon kuuluu rakkauteen (1984) и Vain yksi yö (1985).

Дискография 
 Fanny Fanny (CBS) 1977
 Anna (CBS) 1979
 Volga (albumi) (CBS) 1980
 Suo itsellesi aikaa (CBS) 1980
 Rakkaudella — 14 suosituinta sävelmää (CBS) 1982
 Voitko unohtaa (CBS) 1983
 Niin paljon kuuluu rakkauteen (CBS) 1984
 Vain yksi yö (CBS) 1985
 24 suosituinta sävelmää (CBS) 1985
 Onnellinen (CBS) 1986
 «10» (CBS) 1988
 Hymy (CBS) 1989
 CBS-klassikot (CBS) 1989
 Kaksi klassikkoa: Fanny fanny / Anna (1994)
 Kun rakastunut on — 14 romanttista melodiaa (CBS) 1995
 Onnenapila (Columbia) 1995
 Sinivalkoista (Xanadu) 1998
 Joulujuhlan aika (Xanadu) 1999
 Älä pelkää olla hellä (Xanadu) 1999
 Hitit (Poptori) 2003
 Linnan taivaallein teit 2006
 40 unohtumatonta 2007
 Legendat 2009
 Yhteinen taivas, yhteinen maa 2012
 Hittikokoelma 2015
 Jylhämaa 2017

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт http://www.juhamatti.fi/
Дискография на discogs.com https://www.discogs.com/artist/1011702-Juhamatti
Канал на youtube https://www.youtube.com/channel/UCvKqMJTdMrRUQRknnqWCTFg

Певцы и певицы Финляндии